

Sigle 
Laboratori Nazionali di Legnaro: uno dei quattro laboratori nazionali dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare italiano, assieme ai Laboratori Nazionali di Frascati, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso e i Laboratori Nazionali del Sud.

Codici 
 lnl – codice ISO 639-3 della lingua south central bada